MT, a Magyar Telekom rövidítése;
MT, Montana rövidítése.
MT, az időzóna (Mountain Time Zone) rövidítése